Комниновское возрождение — термин, используемый историками для описания военного, финансового и территориального восстановления Византийской империи во время правления династии Комнинов, начиная с воцарения Алексея I Комнина в 1081 году, заканчивая смертью Мануила I Комнина в 1180 году. Комниновское возрождение также тесно связано с основанием Комниновской армии. Хотя название «Византия» стало общепринятым термином для обозначения поздней Восточной Римской империи, столица которой был «Новый Рим», основанный Константином Великим на месте древнего города Византий, позднее известного как Константинополь, важно помнить, что обитатели и правители этой империи, хотя и говорили в основном на греческом языке и часто именовались греками, сами называли себя ромеями, а страну называли «Римской империей» (гр.: , Basileia Rhōmaiōn) или «Романия» (, Rhōmanía).

Диррахий (1081) 
Битва при Диррахии (около современного города Дуррес в Албании) произошла 18 октября 1081 года, между войсками Византийской империи, возглавляемыми императором Алексеем I Комнином и норманнами Южной Италии под руководством Роберта Гвискара, герцога Апулии и Калабрии. Битва разыгралась возле Диррахия, столицы византийской провинции Иллирия, и закончилась победой норманнов.

Вслед за норманнским завоеванием византийской Италии и сарацинской Сицилии, византийский император Михаил VII заключил помолвку своего сына с дочерью Роберта Гвискара. Когда Михаил был свергнут, Роберт использовал это как повод вторгнуться в Византийскую империю в 1081. Его армия осадила Диррахий, но его флот был разбит Венецией. 18 октября возле Диррахия норманны вступили в бой с византийской армией во главе с Алексеем I. Битва началась с наступления византийского правого крыла на левое крыло норманнов, которое пришло в беспорядок и начало отступать. Варяжские наемники начали преследовать отступающих норманнов, но были отделены от основных сил и перебиты. Норманнские рыцари в центре атаковали византийский центр, заставив византийцев отступить.

После победы норманны завладели Диррахием в феврале 1082 года и продвинулись вглубь страны, захватив большую часть Македонии и Фессалии. Роберт был вынужден покинуть Грецию, чтобы помочь своему союзнику, Папе Римскому, отбить атаки Священной римской империи во главе с Генрихом IV. Роберт оставил своего сына Боэмунда во главе армии в Греции. Боэмунд начал успешно, нанеся поражения противнику в нескольких сражениях, но был разбит Алексеем около Лариссы. Вынужденный покинуть Балканы и отступить в Италию, Боэмунд потерял все территории, завоеванные норманнами во время этой кампании. Византийское «выздоровление» послужило началом Комниновского возрождения.

Лебунион (1091) 
Битва у подножия горы Лебунион была первой решительной победой Византии времен Комниновского возрождения. 29 апреля 1091 года вторгающиеся силы печенегов были разбиты наголову соединенными силами Византийской империи под предводительством Алексея Комнина и его куманскими (половецкими) союзниками.

Бероя (1122) 
Битва при Берое (современная Стара Загора, Болгария) — сражение, произошедшее в 1122 году между печенегами и византийцами во главе с императором Иоанном II, закончившееся тем, что печенеги перестали быть независимой силой.

Сирмий (1167) 
Битва при Сирмии (или при Земуне) произошла 8 июля 1167 года между силами Византийской империи и силами Королевства Венгрия. Византийцы одержали решительную победу, заставив венгров принять мир на византийских условиях.

Мириокефал (1176) 
Битва при Мириокефале (также Мириокефалоне, ) — сражение между Византийской империей и сельджуками, захватившими Малую Азию после поражения при Манцикерте. Битва состоялась 17 сентября 1176 года в области Фригия. В битве при Мириокефале тюрки-сельджуки организовали засаду в одном из горных ущелий близ крепости Мириокефалон под предводительством конийского (румского) султана Кылыч-Арслана II и наголову разбили армию византийского императора Мануила I Комнина. Данное поражение свело на нет приобретения Византии в удачном выпаде против турок, побеждённых в битве при Филомелионе (нынешний Акшехир) в 1117 году.

Культурное возрождение 
В XII веке в Византии вырабатывается собственная модель раннего гуманизма, проявившегося в возрождении интереса к классическим авторам. Своё наиболее характерное выражение это явление нашло в Евстафии Фессалоникийском. Новые тенденции проникли и в искусство. Комнины были большими покровителями искусств, и при их поддержке византийские художники стали двигаться в сторону гуманизма и большей эмоциональности. Во второй половине XI века в иконописи на смену аскетизму вновь приходит классическая форма и гармоничность образа. Появляется и новое течение, склонное к нарушению классической уравновешенности и гармонии в сторону большей спиритуализации образа — т. н. «комниновский маньеризм».

Конец 
Комниновское возрождение закончилось около 1185 года со смертью последнего императора этой династии — Андроника I Комнина. С его смертью возобновилось падение Византийской империи, и к 1204 году Византия перестала быть великой державой того времени, ослабленная силами крестоносцев, которые раскололи империю.

См. также 
 Византийская империя под властью Комнинов

Примечания

Литература 
 Norwich, John Julius (1997). A Short History of Byzantium. Viking. ISBN 0-679-77269-3
 Angold, Michael (1997). The Byzantine Empire, 1025—1204: A Political History. Longman. ISBN 0-582-29468-1
 Haldon, John (2001). The Byzantine Wars. Tempus. ISBN 0-7524-1777-0
 

Войны Византии
Войны XI века
Войны XII века